Åkerberg ist der Familienname folgender Personen:
 Erik Åkerberg (1860–1938), schwedischer Komponist
 Peter Åkerberg (* 1960), schwedischer Fechter
 Thomas Åkerberg (* 1959), schwedischer Fechter